Adamo ed Eva steht für:

 Adamo ed Eva (Film), italienischer Film aus dem Jahr 1949
 Adamo ed Eva, la prima storia d’amore, italienischer Film aus dem Jahr 1983
 Adamo & Eva, italienische Fernsehshow aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Adam und Eva (Begriffsklärung)
 Adam & Eve (Begriffsklärung)
 Adam i Ewa (Begriffsklärung)
 Eva und Adam (Begriffsklärung)